Berlin, Berlin steht für:

 Berlin, Berlin, eine deutsche Fernsehserie (2002–2005)
 Berlin, Berlin – Der Film, die filmische Fortsetzung der Fernsehserie (2020)
 Berlin, Berlin, der Titel zweier Singles von John F. und die Gropiuslerchen (1987 und 1989)